Шепі́лов () — російське прізвище.

Персоналії 
 Шепілов Василь Тимофійович (1907 — ?) — радянський партійний діяч, перший секретар Ворошиловградського міського комітету КП(б)У.
 Шепілов Дмитро Трохимович (1905—1995) — радянський державний і партійний діяч.

Примітки 

Російські прізвища